Buur steht für:

 Fluss in Russland, siehe Bur (Olenjok)

Namensteil:
 Buur Awordil, Berg in Somalia
 Buur Cowsguduudle, Berg in Somalia
 Buur Gaabo, Stadt in Somalia
 Buurhakaba, Stadt in Somalia
 Buur Heybe, Dorf und Inselberg in Somalia
 Buur Howla, somalische Insel
 Buur Raariile, Berg in Somalia
 El Buur, Stadt in Somalia

Buur ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Buur Sinding (* 1975), dänischer Basketballspieler
 Oskar Buur (* 1998), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bur